Il toponimo Hostouň può riferirsi a diverse località della Repubblica Ceca:

Hostouň, città del distretto di Domažlice
Hostouň, comune del distretto di Kladno